Relation kan avse:

 Matematisk relation – ett begrepp inom mängdläran, samband mellan två storheter
 Binär relation – även kallat tvåställig relation.
 Logisk relation – ett logiskt grundbegrepp
 Reflexiv relation – en binär relation R för en mängd X där alla element i X är relaterade till sig själva
 Symmetrisk relation – en binär relation R för en mängd X där det alltid gäller att den omvända relationen också gäller
 Transitiv relation – en binär relation R för en mängd X för vilken det alltid gäller att om "a är relaterad till b" och "b är relaterad till c" är även "a är relaterad till c"
 Relationer – hur data är organiserat i relationsdatabas
 Social relation – inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter

Se även
 Relationell estetik –